Dit is een lijst van planetoïden 90701-90800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (90701) - || 1986 RC5 || 2 september 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| (90702) - || 1988 CN5 || 13 februari 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90703) Indulgentia || 1988 RO3 || 8 september 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| (90704) - || 1988 RO12 || 14 september 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| (90705) - || 1989 AZ5 || 4 januari 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (90706) - || 1989 GN2 || 3 april 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90707) - || 1989 GW5 || 3 april 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90708) - || 1990 EU || 2 maart 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90709) Wettin || 1990 TX3 || 12 oktober 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (90710) - || 1990 TF6 || 9 oktober 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (90711) Stotternheim || 1990 TB10 || 10 oktober 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (90712) Wittelsbach || 1990 TE13 || 12 oktober 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (90713) Chajnantor || 1990 VE3 || 11 november 1990 || Geisei || T. Seki
|-
| (90714) - || 1990 VJ6 || 15 november 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90715) - || 1991 GE3 || 8 april 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90716) - || 1991 GY8 || 8 april 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90717) - || 1991 PF3 || 2 augustus 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90718) - || 1991 RW3 || 12 september 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (90719) - || 1991 RZ5 || 13 september 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (90720) - || 1991 RS19 || 14 september 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (90721) - || 1991 RC29 || 13 september 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (90722) - || 1991 TE4 || 10 oktober 1991 || Palomar || K. J. Lawrence
|-
| (90723) - || 1991 TN10 || 10 oktober 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90724) - || 1991 VF8 || 4 november 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90725) - || 1991 VJ8 || 4 november 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90726) - || 1992 BE4 || 29 januari 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90727) - || 1992 DP5 || 29 februari 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (90728) - || 1992 EW8 || 2 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (90729) - || 1992 ED21 || 2 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (90730) - || 1992 EO23 || 2 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (90731) - || 1992 OC || 26 juli 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (90732) Opdebeeck || 1992 PO || 8 augustus 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (90733) - || 1993 BO8 || 21 januari 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90734) - || 1993 FW6 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (90735) - || 1993 FC10 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (90736) - || 1993 FB15 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (90737) - || 1993 FQ15 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (90738) - || 1993 FP21 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (90739) - || 1993 FM31 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (90740) - || 1993 FZ31 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (90741) - || 1993 FE36 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (90742) - || 1993 FX44 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (90743) - || 1993 FE58 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (90744) - || 1993 FT80 || 18 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (90745) - || 1993 HW2 || 19 april 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90746) - || 1993 NK1 || 12 juli 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90747) - || 1993 PP2 || 15 augustus 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90748) - || 1993 QL4 || 18 augustus 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (90749) - || 1993 QZ7 || 20 augustus 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90750) - || 1993 QJ8 || 20 augustus 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90751) - || 1993 QE9 || 20 augustus 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90752) - || 1993 RJ1 || 15 september 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90753) - || 1993 RX4 || 15 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90754) - || 1993 RY4 || 15 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90755) - || 1993 RT5 || 15 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90756) - || 1993 RH9 || 14 september 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (90757) - || 1993 RK13 || 14 september 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (90758) - || 1993 RO14 || 15 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90759) - || 1993 SZ6 || 17 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90760) - || 1993 SN10 || 22 september 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (90761) - || 1993 SW13 || 16 september 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (90762) - || 1993 TV3 || 8 oktober 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90763) - || 1993 TB6 || 9 oktober 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90764) - || 1993 TO6 || 9 oktober 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90765) - || 1993 TX14 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90766) - || 1993 TN16 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90767) - || 1993 TJ17 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90768) - || 1993 TV17 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90769) - || 1993 TO20 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90770) - || 1993 TV20 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90771) - || 1993 TU32 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90772) - || 1993 UH || 19 oktober 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| (90773) - || 1993 UT1 || 20 oktober 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90774) - || 1993 UA5 || 20 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90775) - || 1993 UE5 || 20 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90776) - || 1993 VW2 || 11 november 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (90777) - || 1993 XJ3 || 10 december 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| (90778) - || 1994 CN3 || 10 februari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90779) - || 1994 CD14 || 8 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90780) - || 1994 CN17 || 8 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90781) - || 1994 EE6 || 9 maart 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (90782) - || 1994 GY3 || 6 april 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90783) - || 1994 GU4 || 6 april 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90784) - || 1994 HZ || 16 april 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90785) - || 1994 JU2 || 2 maart 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90786) - || 1994 PT17 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90787) - || 1994 PO19 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90788) - || 1994 PQ20 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90789) - || 1994 PP22 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90790) - || 1994 PA25 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90791) - || 1994 PG32 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90792) - || 1994 PC33 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90793) - || 1994 PF38 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90794) - || 1994 RK26 || 5 september 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (90795) - || 1994 ST2 || 28 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90796) - || 1994 SC11 || 29 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90797) - || 1994 SU12 || 29 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90798) - || 1994 US5 || 28 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90799) - || 1994 UD8 || 28 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (90800) - || 1994 UD9 || 28 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten